Renate – comune italiano della provincia di Monza e della Brianza
Renate – variante del nome proprio di persona femminile Renata
575 Renate – asteroide della fascia principale
Associazione Calcio Renate, squadra di calcio dell'omonima cittadina